Cosmospora — рід грибів родини Nectriaceae. Назва вперше опублікована 1862 року.

Класифікація 
До роду Cosmospora відносять 82 видів:

Примітки

Джерела 
 Rabenhorst, GL. 1862. Cosmospora coccinea Rabenh. Hedwigia. 2:59-59 - P.59

Роди грибів
Сордаріоміцети